Australian Goldfields Open 2015 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 29 juni och 5 juli 2015 i Bendigo Stadium i Bendigo, Victoria, Australien. Det var den första rankingturneringen för säsongen 2015/2016.

Regerande mästare var Judd Trump.

John Higgins besegrade Martin Gould med 9–8 i finalen och vann med det sin 27:e rankingtitel.

Prispengar
Fördelningen av prispengarna var som följer (allt i AUD):

Vinnare: 75 000
Tvåa: 32 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 17 000
Sista 16: 12 000
Sista 32: 9 000
Sista 48: 2 000
Sista 64: 1 000
Sista 80: 500

Högsta break, ej TV-sänt: 100
Högsta break, TV-sänt: 2 500

Totalt: 521 600

Kval
Kvalet spelades i fyra omgångar mellan 1 och 5 juni 2015 i Bendigo Stadium, Bendigo, Victoria, Australien. Alla matcher spelades i bäst av 9 frames. Två av de 16 kvalvinnarna lottades att spela mot två australienska wild cards och de två vinnarna gick tillsammans med övriga 14 kvalvinnare in i huvudturneringen.

Huvudturnering
De 16 bäst rankade spelarna var direktkvalificerade, anges med siffra 1–16 före namnet. Övriga 16 kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Referenser

Externa länkar
 
 snooker.org

2015 i Australien
Australian Open (snooker)